Сальхов:

Персоналии 
 Сальхов, Ульрих (1877—1949) — шведский фигурист-одиночник, многократный чемпион мира и Европы; впоследствии спортивный журналист и функционер, президент ИСУ (1925—1937).
 Сальхов, Ульрих Христофор (1722—1787) — немецкий и российский врач и химик.

Прыжки в фигурном катании 
 Сальхов — прыжок в фигурном катании, названный в честь Ульриха Сальхова.